Die 126. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport fanden vom 15. bis 19. August 2012 in der Oderlandhalle in Frankfurt (Oder) statt.

Ergebnisse

Männer und Frauen

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren

Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)

Junioren und Juniorinnen

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren

Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)

Weblinks 
 Resultate auf rad-net.de

2012
Radsportveranstaltung 2012
Radsportwettbewerb in Frankfurt (Oder)